Statister kaqn avse:

Statister – för skådespelarsysslan, se Statist
Statister (bok) – en bok av Jan Fridegård